Tărpiu se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Tărpiu, Bistrița-Năsăud
 Tărpiu, Cluj